Karlsvik steht für:

 Karlsvik (Luleå), eine Ortschaft von Luleå (Gemeinde), einer Gemeinde in Nordschweden

Karlsvik ist der Familienname folgender Personen:

 Atle T. Karlsvik (* 1957), norwegischer Konteradmiral